Juazeirense – abitanti di Juazeiro do Norte
Juazeirense – abitanti di Juazeiro do Piauí
Juazeirense – abitanti di Juazeiro